Булева алгебра (алгебра логіки)  — алгебра, що вивчає логічні операції над змінними, що приймають значення істинності (істина або хибність).

Термін Булева алгебра також може означати:

 Булева алгебра (структура), вивчає певний клас математичних структур, які можна описати в термінах впорядкування або в термінах операцій над множинами
 Булеве кільце

Багатозначні терміни